Cherry Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Grove (Alabama)
 Cherry Grove (Indiana)
 Cherry Grove (Kentucky)
 Cherry Grove (Minnesota)
 Cherry Grove (New York)
 Cherry Grove (North Carolina)
 Cherry Grove (Ohio)
 Cherry Grove (Oregon)
 Cherry Grove (Pennsylvania)
 Cherry Grove (Virginia)
 Cherry Grove (Washington)
 Cherry Grove (West Virginia)
 Cherry Grove Beach, South Carolina

Siehe auch:
 Cherry Grove Township